Вільхова вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вільхова вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Вільхова вулиця — вулиця в місті Київ.
 Вільхова вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Вільхова вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Вільхова вулиця — вулиця в місті Львів.
 Вільхова вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Вільхова вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Вільхова вулиця — вулиця в місті Стрий.
 Вільхова вулиця — вулиця в місті Тернопіль.
 Вільхова вулиця — вулиця в місті Ужгород.

Вулиці